Roche-Guyon ist der Name folgender Person:

 Guy de la Roche-Guyon (dt.: Guido; † wohl 1109), französischer Burgherr 

Siehe auch:
 La Roche-Guyon, französische Gemeinde im Département Val-d’Oise in der Region Île-de-France; Arrondissement Pontoise und Kanton Magny-en-Vexin
 Schloss La Roche-Guyon, Nachfolgebau einer mittelalterlichen Burg, die auf einem Kalksteinfelsen im Seinebogen oberhalb des Ortes La Roche-Guyon errichtet worden war